Нудельман — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Нудельман, Авраам Аронович (1924—2004) — молдавский археолог и историк, нумизмат.
 Нудельман, Айзик Вольфович (1917—2013) — советский учёный-метеоролог, исследователь Антарктики.
 Нудельман, Александр Эммануилович (1912—1996) — советский конструктор в области военной техники.
 Нудельман, Борис Израилович — советский учёный в области строительных материалов и технологий.
 
 Нудельман, Года Семёнович (род. 1938) — российский электротехник, учёный в области релестроения, заслуженный изобретатель РСФСР.
 Нудельман, Давид Менделевич (род. 1940) — шашечный библиограф.
 Нудельман, Зиновий Наумович (род. 1927) — советский и российский химик-органик.
 Нудельман, Леа (род. 1955) — советская, затем израильская шахматистка.
 
 Нудельман, Раиса Эммануиловна (1914—1995) — художница, сестра А. Э. Нудельмана.
 Нудельман, Рафаил Эльевич (Ильич) (1931—2017) — русский писатель, переводчик и литературный критик, публицист, педагог.
 Нудельман, Ромен Ильич (род. 1936) — экономист, переводчик немецкой поэзии, доктор экономических наук.
 Нудельман, Юлий Моисеевич (род. 1960) — израильский публицист, врач и общественный деятель, правозащитник.
 Нудельман, Яков Львович (1908—1998) — советский учёный-механик, доктор физико-математических наук.